|-
| (82201) 2001 HU36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82202) 2001 HB37||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82203) 2001 HH38||||30 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (82204) 2001 HL39||||26 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (82205) 2001 HW39||||26 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (82206) 2001 HY40||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82207) 2001 HH41||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82208) 2001 HP42||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82209) 2001 HA45||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (82210) 2001 HH45||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (82211) 2001 HG46||||17 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (82212) 2001 HZ46||||18 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (82213) 2001 HK49||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82214) 2001 HZ52||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82215) 2001 HE53||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82216) 2001 HL53||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82217) 2001 HU53||||23 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (82218) 2001 HW53||||24 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (82219) 2001 HA55||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82220) 2001 HH55||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82221) 2001 HO55||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82222) 2001 HV55||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82223) 2001 HN56||||24 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (82224) 2001 HC59||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82225) 2001 HO59||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82226) 2001 HD61||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82227) 2001 HS62||||26 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (82228) 2001 HU64||||27 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (82229) 2001 HW64||||27 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (82230) 2001 HL65||||30 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82231) 2001 HO67||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 82232 Гейбергер (Heuberger)||2001 JU||11 травня 2001||Ешенберзька обсерваторія||Маркус Ґріссер
|-
| (82233) 2001 JF1||||2 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (82234) 2001 JT1||||11 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (82235) 2001 JE3||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (82236) 2001 JF3||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (82237) 2001 JF4||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (82238) 2001 JN4||||15 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (82239) 2001 JD5||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (82240) 2001 JQ6||||14 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (82241) 2001 JR6||||14 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (82242) 2001 JO8||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (82243) 2001 JN9||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (82244) 2001 JO9||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (82245) 2001 JM10||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (82246) 2001 JP10||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (82247) 2001 JR10||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (82248) 2001 KM1||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82249) 2001 KO1||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82250) 2001 KW2||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82251) 2001 KZ3||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82252) 2001 KY4||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82253) 2001 KM6||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82254) 2001 KL7||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82255) 2001 KX7||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82256) 2001 KM8||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82257) 2001 KW8||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82258) 2001 KG10||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82259) 2001 KP10||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82260) 2001 KZ10||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82261) 2001 KZ12||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82262) 2001 KG13||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82263) 2001 KH13||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82264) 2001 KB14||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82265) 2001 KO14||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82266) 2001 KB15||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82267) 2001 KP15||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82268) 2001 KO16||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82269) 2001 KV16||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82270) 2001 KZ16||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82271) 2001 KL19||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82272) 2001 KV20||||21 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (82273) 2001 KG21||||22 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (82274) 2001 KJ22||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82275) 2001 KM22||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82276) 2001 KH23||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82277) 2001 KC24||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82278) 2001 KE25||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82279) 2001 KE26||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82280) 2001 KY26||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82281) 2001 KN27||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82282) 2001 KY28||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82283) 2001 KT29||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82284) 2001 KJ30||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82285) 2001 KS31||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82286) 2001 KE34||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82287) 2001 KM35||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82288) 2001 KV35||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82289) 2001 KW35||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82290) 2001 KL36||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82291) 2001 KB37||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82292) 2001 KE37||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82293) 2001 KJ38||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82294) 2001 KO38||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82295) 2001 KR39||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82296) 2001 KA40||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82297) 2001 KB40||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82298) 2001 KL40||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82299) 2001 KB43||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (82300) 2001 KE43||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

82200